

Biografia 
Adelaide era l'unica figlia di Ottone il Ricco, ed Eilika, figlia di Magnus, duca di Sassonia. Suo fratello era Alberto l'Orso. Apparteneva dunque alla dinastia Ascanide. 

Il primo marito di Adelaide fu Enrico IV di Stade († 1128). La coppia non ebbe figli. 

Nel 1139 Adelaide si sposò in seconde nozze con Guarniero (in tedesco Werner) di Velthim, conte di Osterburg († dopo il 1169). Secondo gli Annales Stadenses, Guarniero era un vassallo (vassus) del fratello di Adelaide, Alberto l'Orso. Con Guarniero, Adelaide ebbe almeno un figlio, Alberto di Osterburg.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 A. Thiele, Erzählende genealogische Stammtafeln zur europäischen Geschichte "Band I, Teilband 1 Deutsche Kaiser-, Königs-, Herzogs- und Grafenhäuser I 
 L. Partenheimer, Albrecht der Bär. Gründer der Mark Brandenburg e des Fürstentums Anhalt. 
 R. Hucke, Die Grafen von Stade 990-1144 (Stade 1956).

Collegamenti esterni 
 Adelheid von Ballenstedt (in tedesco)